Terraferma – album del 2011 di Max Pezzali
Terraferma – film del 2011 diretto da Emanuele Crialese
Terra ferma – romanzo di Matilde Asensi

Altri progetti